Quézac (Cantal) – comune francese
 Quézac (Lozère) – comune francese